Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1975-1976 - België
 Eerste klasse 1975-76 (basketbal België)
 Eerste klasse 1975-76 (voetbal België)
 Eerste klasse 1975-76 vrouwen (voetbal Frankrijk)